

Geografia 
 Durango (Espanha) — município da Biscaia

México
 Durango — estado
 Victoria de Durango — capital do estado homónimo

Cidades dos Estados Unidos
 Durango (Colorado)
 Durango (Iowa)

Arte 
 Durango Kid — personagem de filmes e histórias em quadrinhos de faroeste
 Durango (quadrinhos) — série de quadrinhos franco-belga
 The Durango Kid — filme

Outros usos 
 Durango (equipe) — equipa italiana de corridas automobilísticas
 Dodge Durango — modelo de automóvel
 Xbox One — consola de videojogos cujo codinome foi Durango

Desambiguações de artes
Desambiguações de topônimos